O’Mara ist der Familienname folgender Personen:

 Bree O’Mara (1968–2010), irisch-südafrikanische Schriftstellerin, Balletttänzerin, TV-Producer und Flugbegleiterin
 Jason O’Mara (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 John Aloysius O’Mara (1924–2022), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Saint Catharines
 Jonny O’Mara (* 1995), britischer Tennisspieler
 Kate O’Mara (1939–2014), britische Schauspielerin
 Margaret O’Mara (* 1970), US-amerikanische Historikerin
 Peter O’Mara (* 1957), australischer Jazzgitarrist und Komponist
 Joseph O’Mara (1864–1927), irischer Opernsänger (Tenor)